The 1957 Гран-при Франции  - гонка Формулы-1, состоявшаяся 7 июля 1957 года на трассе в Руане. Она стала четвёртым этапом чемпионата мира.

Гонка 

|}

 Поул-позиция: Хуан Мануэль Фанхио — 2:21,5;
 Быстрый круг: Луиджи Муссо — 2:22,4 (первый в карьере);
 Круги лидирования: Луиджи Муссо 3 круга (1-3); Хуан Мануэль Фанхио 74 круга (4-77).
 Совместное использование автомобилей: Автомобиль №24: Майк Макдауэл (30 кругов) и Джек Брэбем (38 кругов).
 Этот гран-при стал единственным сразу для двух гонщиков: Майка Макдауэла и Херберта Маккей-Фрейзера. Маккей-Фрейзер погибнет уже через неделю во время гонки Формулы-2 в Реймсе.

Положение в чемпионате после Гран-при 

 Примечание: Только 5 позиций включены в таблицу.

Ссылки